Клясино — название населённых пунктов:
 
 Клясино — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Клясино — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области России.